

Toponymes 

 Bayerisch Eisenstein, village et municipalité, dans l'arrondissement de Regen de Bavière, en Allemagne.
 , ville du comté de Price, dans le Wisconsin, aux États-Unis.
 Markt Eisenstein, nom allemand de Železná Ruda.

Patronyme 
Plusieurs personnalités ont porté le nom Eisenstein :
Elizabeth Eisenstein (1923-2016), historienne américaine ;
Gotthold Eisenstein (1823-1852), mathématicien allemand ;
Julius Eisenstein (1854-1956), écrivain et imprimeur américain ;
Laura Eisenstein (1942-1985), physicienne américaine ;
Mayer Eisenstein (1946-2014), médecin américain ;
Mikhaïl Eisenstein (1867-1921), architecte et ingénieur en génie civil russe ;
Odile Eisenstein (1949-), chimiste française ;
Phyllis Eisenstein (1946-2020), autrice américaine de science-fiction et de fantasy ;
Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein (1898-1948), réalisateur de cinéma, fils de Mikhaïl Eisenstein.

Film 
Eisenstein est aussi un film biographique réalisé par Renny Bartlett en 2000 consacré à Sergueï Eisenstein.

Mathématique 
 Le critère d'Eisenstein donne une condition suffisante pour qu'un polynôme soit irréductible sur les rationnels.

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif